Ciampea kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciampea, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Ciampea, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar